Die Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Oktober 2012 in Porto Alegre stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Porto Alegre